Hörnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Charly Hörnemann (* 1948), Luxemburger Musiker
 Gerd Hörnemann (1957–2005), deutscher Verwaltungswissenschaftler, Soziologe, Publizist und Dozent
 Heinrich Hörnemann (1906–1977), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Werner Hörnemann (1920–1997), deutscher Jugendbuchautor